Си́лланпяя () — финская фамилия. Известные носители:

 Силланпяя, Мийна (1866—1952) — финский государственный и политический деятель.
 Силланпяя, Франс Эмиль (1888—1964) — финский писатель.
  (род. 1965) — финский певец.